Osoby o tym nazwisku:
 Bohdan Stetkiewicz – polski urzędnik
 Krzysztof Stetkiewicz – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Stanisław Stetkiewicz – polski wojskowy